Doyle (Tennessee)
Doyle (Texas)
Doyle Wolfgang von Frankenstein - guitarrista da banda Misfits

Ver também

Desambiguações de topônimos